Sometimes (canção de Britney Spears) - canção de Britney Spears de seu álbum de estréia ...Baby One More Time.
 Sometimes (Lester Piggott) - uma canção da banda britânica James lançado em 1993 que também fez parte do álbum Laid lançado naquele mesmo ano
 Sometimes (canção de Donkeyboy) - uma canção da banda norueguesa Donkeyboy, lançada em 2009

Desambiguação